

Persone
 Gideon Adlon – attrice statunitense
 Pamela Adlon – attrice statunitense

Altro
 Hotel Adlon – albergo storico della città di Berlino